Mount Adam ist der Name folgender Berge:

 Mount Adam (Admiralitätsberge), Antarktika
 Mount Adam (Falklandinseln) in den Hornby Mountains auf den Falklandinseln im Atlantik

Siehe auch:
 Mount Adams